Мансуровский сельсовет:
 Мансуровский сельсовет (Учалинский район) — Башкортостан.
 Мансуровский сельсовет (Советский район) — Курская область.
 Мансуровский сельсовет (Московская область) — Московская область (упразднён в 1956 году)